Die deutsche Baseball-Bundesliga 2011 war die 28. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Saison startete am 2. April 2011 mit drei Partien und endete am 13. August. Die Play-offs begannen mit dem Viertelfinale ebenfalls am 13. August 2011 und endeten mit dem fünften Spiel des Finals am 24. September 2011.

Die Buchbinder Legionäre aus Regensburg konnten ihren Titel aus 2010 erfolgreich verteidigen, die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit 2005. Regensburg konnte dabei einen 2:0-Rückstand in der Serie gegen Paderborn noch drehen und gewann die drei folgenden Spiele, um sich damit den dritten Titel in der Vereinsgeschichte zu sichern. Ein Kunststück, das vor ihnen bislang lediglich den Mainz Athletics 2007 gelang und zwar genau gegen jene Buchbinder Legionäre.

Im Vergleich zur Spielzeit 2010 waren die Aufsteiger Berlin Sluggers in der Bundesliga Nord und die Bad Homburg Hornets in der Bundesliga Süd neu hinzugekommen. Weil die Saarlouis Hornets nach zehn Jahren Ligazugehörigkeit ihre Mannschaft aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückgezogen hatten, wurde die Liga nur mit 15 anstatt der üblichen 16 Teams gespielt.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams haben, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2011 teilgenommen. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Play-downs 

Endstand

1. Bundesliga Süd Play-downs 

Endstand

Play-offs 

Ergebnisübersicht

Weblinks 
 Offizielle Webseite der 1. Bundesliga Baseball

Einzelnachweise 

2011
Baseball 2011
Sportsaison 2011